Це стаття про тенісиста. Про музиканта дивіться статтю Джеймс Блейк (музикант).

Джеймс Блейк (нар. 28 грудня 1979 у місті Йонкерс, штат Нью-Йорк, США) — американський тенісист, професіонал з 1999 року. Один із лідерів збірної США середини 2000-х років. Найкращих результатів досягав на хардових покриттях. Виграв 10 титулів в одиночному і 7 у парному розрядах. Був 4 ракеткою світу.

Тенісисти США
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2008
Уродженці Йонкерса
Англійці США
Спортсмени з Коннектикуту
Спортсмени з Флориди
Спортсмени зі штату Нью-Йорк
Тенісисти на Кубку Гопмана